Aquesta llista de peixos del riu Mississipí -incompleta- inclou 226 espècies de peixos que es poden trobar al riu Mississipí, als estats de Mississipí, Wisconsin i Arkansas, als Estats Units d'Amèrica, ordenades per l'ordre alfabètic de llur nom científic.

A 
 Acipenser fulvescens
 Acipenser oxyrinchus oxyrinchus
 Alosa alabamae
 Alosa chrysochloris
 Ambloplites ariommus
 Ambloplites rupestris
 Ameiurus natalis
 Peix gat bru (Ameiurus nebulosus)
 Amia calva
 Ammocrypta beanii
 Ammocrypta clara
 Ammocrypta vivax
 Anguilla rostrata
 Aphredoderus sayanus
 Aplodinotus grunniens
 Atractosteus spatula

C 
 Campostoma anomalum
 Campostoma oligolepis
 Campostoma pullum
 Carassius auratus auratus
 Tauró camús (Carcharhinus leucas)
 Carpiodes carpio
 Carpiodes cyprinus
 Carpiodes velifer
 Catostomus commersonii
 Centrarchus macropterus
 Clinostomus elongatus
 Coregonus artedi
 Cottus bairdii
 Cottus carolinae
 Cottus cognatus
 Crystallaria asprella
 Ctenopharyngodon idella
 Culaea inconstans
 Cycleptus elongatus
 Cyprinella camura
 Cyprinella lutrensis
 Cyprinella spiloptera
 Cyprinella venusta
 Cyprinella whipplei
 Cyprinus carpio carpio

D 
 Dasyatis sabina
 Dorosoma cepedianum
 Dorosoma petenense

E 
 Erimystax x-punctatus
 Erimyzon oblongus
 Erimyzon sucetta
 Esox americanus americanus
 Esox americanus vermiculatus
 Esox lucius
 Esox masquinongy
 Esox niger
 Etheostoma asprigene
 Etheostoma blennioides
 Etheostoma caeruleum
 Etheostoma chlorosoma
 Etheostoma exile
 Etheostoma flabellare
 Etheostoma gracile
 Etheostoma histrio
 Etheostoma lynceum
 Etheostoma microperca
 Etheostoma nigrum
 Etheostoma parvipinne
 Etheostoma proeliare
 Etheostoma punctulatum
 Etheostoma spectabile
 Etheostoma stigmaeum
 Etheostoma swaini
 Etheostoma whipplei
 Etheostoma zonale
 Etheostoma zonistium

F 
 Forbesichthys agassizii
 Fundulus catenatus
 Fundulus chrysotus
 Fundulus diaphanus diaphanus
 Fundulus dispar
 Fundulus kansae
 Fundulus notatus
 Fundulus olivaceus
 Fundulus sciadicus
 Fundulus zebrinus

G 
 Gambusia affinis

H 
 Hiodon alosoides
 Hiodon tergisus
 Hybognathus argyritis
 Hybognathus hankinsoni
 Hybognathus hayi
 Hybognathus nuchalis
 Hybognathus placitus
 Hybopsis amblops
 Hybopsis amnis
 Hybopsis dorsalis
 Hybopsis winchelli
 Hypentelium nigricans
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypophthalmichthys nobilis

I 
 Ichthyomyzon castaneus
 Ichthyomyzon fossor
 Ichthyomyzon gagei
 Ichthyomyzon unicuspis
 Ictalurus furcatus
 Ictalurus punctatus
 Ictiobus bubalus
 Ictiobus cyprinellus
 Ictiobus niger

L 
 Labidesthes sicculus
 Lampetra aepyptera
 Lampetra appendix
 Lepisosteus oculatus
 Lepisosteus osseus
 Lepisosteus platostomus
 Lepomis cyanellus
 Lepomis gibbosus
 Lepomis gulosus
 Lepomis humilis
 Lepomis macrochirus
 Lepomis megalotis
 Lepomis microlophus
 Lepomis symmetricus
 Lota lota
 Luxilus chrysocephalus
 Luxilus cornutus
 Luxilus zonatus
 Lythrurus fumeus
 Lythrurus umbratilis

M 
 Macrhybopsis aestivalis
 Macrhybopsis gelida
 Macrhybopsis hyostoma
 Macrhybopsis meeki
 Macrhybopsis storeriana
 Margariscus margarita
 Menidia beryllina
 Micropterus dolomieu
 Micropterus punctulatus
 Micropterus salmoides
 Minytrema melanops
 Morone americana
 Morone chrysops
 Morone mississippiensis
 Morone saxatilis
 Moxostoma anisurum
 Moxostoma carinatum
 Moxostoma duquesnii
 Moxostoma erythrurum
 Moxostoma macrolepidotum
 Moxostoma poecilurum
 Moxostoma valenciennesi
 Mugil cephalus
 Mylopharyngodon piceus

N
 Nocomis biguttatus
 Nocomis leptocephalus
 Notemigonus crysoleucas
 Notropis ammophilus
 Notropis anogenus
 Notropis atherinoides
 Notropis blennius
 Notropis boops
 Notropis buccatus
 Notropis buchanani
 Notropis chalybaeus
 Notropis greenei
 Notropis heterodon
 Notropis heterolepis
 Notropis hudsonius
 Notropis longirostris
 Notropis maculatus
 Notropis nubilus
 Notropis percobromus
 Notropis petersoni
 Notropis potteri
 Notropis rubellus
 Notropis shumardi
 Notropis stramineus
 Notropis texanus
 Notropis topeka
 Notropis volucellus
 Notropis wickliffi
 Noturus eleutherus
 Noturus exilis
 Noturus flavus
 Noturus gladiator
 Noturus gyrinus
 Noturus hildebrandi hildebrandi
 Noturus miurus
 Noturus nocturnus
 Noturus phaeus
 Noturus stigmosus

O 
 Opsopoeodus emiliae emiliae
 Osmerus mordax dentex

P 
 Perca flavescens
 Percina caprodes
 Percina copelandi
 Percina evides
 Percina maculata
 Percina nigrofasciata
 Percina phoxocephala
 Percina sciera
 Percina shumardi
 Percina vigil
 Percopsis omiscomaycus
 Phenacobius mirabilis
 Phoxinus eos
 Phoxinus erythrogaster
 Phoxinus neogaeus
 Pimephales notatus
 Pimephales promelas
 Pimephales vigilax
 Platygobio gracilis
 Polyodon spathula
 Pomoxis annularis
 Pomoxis nigromaculatus
 Pterygoplichthys disjunctivus
 Pungitius pungitius
 Pylodictis olivaris

R 
 Rhinichthys atratulus
 Rhinichthys cataractae

S 
 Truita de rierol (Salvelinus fontinalis)
 Sander canadensis
 Sander vitreus
 Scaphirhynchus albus
 Scaphirhynchus platorynchus
 Scaphirhynchus suttkusi
 Semotilus atromaculatus

T 
 Typhlichthys subterraneus

U 
 Umbra limi

Referències

Bibliografia 
 Cook, F. A., 1959: Freshwater fishes in Mississippi. Mississippi Game and Fish Commission. 1-239.
 Cox, U. O., 1896: A report upon the fishes of southwestern Minnesota. With subtitle: Description of a new species of Leuciscus from the Upper Mississippi river basin in Minnesota (pp. 615-616). Report of the United States Commissioner of Fish and Fisheries Pt 20 (art. 9): 605-616.
 Hay, O. P., 1882: On a collection of fishes from the lower Mississippi Valley. Bulletin of the U. S. Fish Commission v. 2 (1882): 57-75.
 Suttkus, R. D., B. A. Thompson i J. K. Blackburn, 2005: An analysis of the Menidia complex in the Mississippi River valley and in two nearby minor drainages. Southeast Fisheries Council Proceedings Núm. 48: 1-9.

Enllaços externs 
 Mississippi River Fishing 
 Mississippi River Fish - WDNR  
 Lower Mississippi River - Fisheries Coordination Office 

Mississipí
Mississipí
Wisconsin
Arkansas